Birkenmühle ist eine deutsche Ortsbezeichnung:

 Birkenmühle (Buch am Wald), ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Buch am Wald, Landkreis Ansbach, Bayern
 Birkenmühle (Sengenthal), Ortsteil der Gemeinde Sengenthal, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Birkenmühle (abgegangene Mühle), erloschener Ortsteil der Gemeinde Ramsberg, Landkreis Weißenburg in Bayern, Bayern, Deutschland
 Birkenmühle (Neunkirchen-Seelscheid), ein Ortsteil der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid im Rhein-Sieg-Kreis
 Birkenmühle, bis 1938 Mehlkehmen, Kreis Stallpönen/Ebenrode, Ostpreußen, seit 1946: Kalinino (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Nesterow, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch:
 Birkentalmühle
 Birkmühle (Begriffsklärung)